Бархатовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Бархатовское сельское поселение — входит в Берёзовский район

Тюменская область 
 Бархатовское сельское поселение — входит в Исетский район